Nasu se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Yoshitsugu Nasu
 Hideo Nasu